Карпафа́кис или Карпата́кис () — греческая фамилия. Известные носители:

  (род. 1986) — шведский предприниматель.
 Карпафакис, Йоргос (в монашестве Матфей; 1861—1950) — греческий иерарх, архиепископ Афинский (ИПЦ Греции)
  (1929—2019) — греческий футболист.
 Карпафакис, Минас (в монашестве Дамаскин; род. 1959) — митрополит Дидимотихский.